Les studios Soyouzmoultfilm (en russe ), situés à Moscou, ont été créés le  afin de concentrer tous les meilleurs artistes de l'animation soviétique, les débuts de cette dernière remontant à 1912.
Il s'agit des plus fameux studios d'Europe du siècle dernier et qui a produit de nombreux films devenus des classiques du cinéma d'animation soviétique.

Les premières années de l'existence du studio (1936-1938) ont été consacrées à la maîtrise de la technologie du celluloïd.
Les années 1940-50 voient apparaître au studio de nouveaux artistes, dont des diplômés de l'Institut fédéral d'État du Cinéma (le VGIK) et d'autres établissements.
En 1950, le studio sort de nombreux films « classiques » conçus principalement pour les enfants. Néanmoins des films à destination des adultes et qui sont souvent satiriques sont également produits.

En 1992, après la dislocation de l'URSS, la société de distribution cinématographique Films by Jove dirigée par l'acteur Oleg Vidov acquiert les droits de projection sur la collection des dessins animés de Soyuzmultfilm réalisés de 1936 à 1989. Les films sont doublés en anglais par les vedettes de cinéma américain comme Charlton Heston, Bill Murray, Timothy Dalton ou encore Kathleen Turner. Pour les populariser aux États-Unis, Vidov associe à son projet Mikhail Baryshnikov qui intitule la série Les Contes de mon enfance (Stories From My Childhood). Plut tard, Soyuzmultfilm tente de récupérer ses dessins animés et un long procès s'engage entre les deux parties. En 2007, Vidov cède toute la collection à Alicher Ousmanov qui la remettra à la chaîne russe Bibigon.

Liste des animateurs 
(en cours d'élaboration)

 Lev Atamanov
 Garri Bardine
 Valentina et Zinaida Brumberg
 Roman Davydov
 Ivan Ivanov-Vano
 Roman Katchanov
 Fiodor Khitrouk
 Andreï Khrjanovski
 Viatcheslav Kotionotchkine
 Inessa Kovalevskaya
 Vadim Kourtchevski
 Édouard Nazarov
 Iouri Norstein
 
 Vladimir Popov
 Nikolaï Serebriakov
 
 Mikhaïl Tsekhanovski

Liste des films 
(liste non exhaustive)
 1936 : Kolobok /
 1938 :  / Le Chat botté
 1939 : Diadia Stiopa / Tonton Stiopa
 1945 :  ( long-métrage russe d'animation en couleurs)
 1947 :  / Le petit cheval bossu ( long-métrage russe d'animation sorti en France)
 1948 :  / Le petit col gris (aussi appelé Le Petit canard)
 1948 :  / Fedya Zajtsev
 1950 : 
 1951 :  / Blanche-Neige et les Sept Chevaliers
 1951 :  / Les voyageurs de la forêt
 1951 : 
 1952 : Kachtanka
 1952 :  / La Fleur écarlate
 1952 :  / La Fille des neiges
 1954 :  / Dans la forêt profonde
 1954 :  / L'antilope d'or
 1954 :  / La princesse grenouille
 1955 :  / Un charmant garçon
 1955 :  / Le postier des neiges
 1955 :  / Drôle d'oiseau
 1956 : Kolobok /
 1956 :  / Une flamme scintille dans l'igloo
 1956 :  / Le vilain petit canard
 1956 :  / Les douze mois
 1956 :  / Le petit Shego
 1956 :  / Un sac plein d'or
 1957 :  / La princesse et le nigaud
 1957 :  / Tes rêves deviendront réalité
 1957 :  / La reine des neiges
 1957 :  / Le petit renne courageux
 1957 :  / Le loup et les sept chevreaux
 1958 :  / Krasa nenaglyadnaya (animation en volume)
 1958 :  / Le petit Napolitain
 1959 :  / La légende des Maures
 1959 :  / Les aventures de Pinocchio (aussi appelé Pinocchio et la clé d'or)
 1959 :  / Bientôt il pleuvra
 1960 :  / Petite plume d'or
 1960 :  ; remake de Fedya Zajtsev (1948)
 1961 : 
 1961 :  / Cipollino le petit oignon
 1962 :  / Les cygnes sauvages
 1962 :  (mélange d'animation et de prises de vues réelles)
 1963 :  / L'Actionnaire (pamphlet contre le capitalisme)
 1963 :  (pamphlet contre le capitalisme)
 1963 : 
 1964 :  / Poucette
 1964 : 
 1964 :  / Le brave petit tailleur
 1965 : 
 1965 : 
 1966 :  / Il était une fois Kozlavine (film satirique)
 1966 :  / Mon crocodile vert (animation en volume)
 1966 :  (animation en papier découpé)
 1966 :  (film satirique)
 1966 : 
 1967 : La Moufle /  (animation de pâte à modeler)
 1967 :  (film avec des marionnettes)
 1967 :  / Mowgli (restauré par la Cinémathèque française  en 2010)
 1967 : 
 1967 : 
 1967 :  (film avec des marionnettes)
 1967 :  / Le coq d'or
 1967 :  / Le Banc (caricatures)
 1967 :  / Passions d'espions (animation en volume)
 1968 :  / , premier jour
 1968 :  / Le professeur de chant
 1968 :  / Balle de laine (animation en volume)
 1968 :  / Le Chat botté
 1968 : Maugli. Pohischenie
 1968 :  / La petite sirène
 1968 :  / Film, film, film (film satirique)
 1969 :  / La Ballerine en croisière
 1969 :  / Les Musiciens de Brême
 1969 : Vinni Pukh (Winnie l'ourson)
 1969 : 
 1969 :  / Les saisons
 1969 : 
 1969 :  / Guéna le crocodile (animation en volume)
 1969 :  / Mowgli. La dernière chasse d'Akela
 1969 : Nu, pogodi! / Attends un peu!
 1970 :  / Le fantôme de Canterville
 1970 : Maugli. Bitva / Mowgli. Lutte
 1970 :  / L'oiseau bleu (animation par photo collage)
 1971 :  / Les Argonautes
 1971 : 
 1971 :  / La légende de Thésée
 1971 : Maugli. Vozvraschenie K Lyudyam / Mowgli. Retour chez les hommes
 1971 :  / La légende de Percefort (aussi appelé La Bataille de Kerjenets)
 1971 :  / Tchebourachka
 1972 :  (film dénonçant la guerre du Vietnam)
 1972 : 
 1972 : Kolya, Olya i Archimed
 1973 :  / La Renarde et le lièvre
 1973 :  (compilation des 5 courts-métrages consacrés au Livre de la jungle)
 1973 :  (critique contre le capitalisme)
 1973 : 
 1973 : 
 1973 :  ; remake du film homonyme de 1940
 1973 :  / Casse-noisettes
 1974 :  / Je t'offre une étoile
 1974 : 
 1974 :  / Le Héron et la cigogne
 1974 :  / Chapeauclaque
 1975 :  / La légende de Vassilissa
 1975 :  / Rendez-moi Rex
 1975 :  / Le Hérisson dans le brouillard
 1975 :  / Le petit cheval bossu (aussi appelé Ivan et son poney magique) ; remake du film de 1947
 1976 :  / Icare et les vieux sages
 1976 :  / Le Chaton qui s'appelait Ouah (4 autres films de 1977 à 1982)
 1976 : 
 1977 : 
 1977 :  / Les plumes de grue (animation en volume)
 1977 :  / Polygone
 1977 :  / Le dernier pétale ; remake de Tsvetik semitsvetik (1948)
 1977 :  / Le secret du grillon (film avec des marionnettes)
 1978 :  / Contact
 1978 :  / Les Aventures de Mélanie
 1978 :  / Ded Moroz et le loup gris
 1978 : () / Les Trois de Prostokvachino
 1979 :  / Cendrillon
 1979 :  / Le Conte des contes
 1980 : () / Les Vacances à Prostokvachino
 1981 :  / Le grand-père des glaces
 1981 :  / Les animaux de la forêt
 1981 :  / Le chien botté
 1981 :  / Le Mystère de la troisième planète
 1981 :  / Le Calife Cigogne
 1982 :  / Le géant qui voulait être seul
 1982 :  / Le lapin jouet (aussi appelé Un jouet pour Tanya)
 1982 : Zhil-byl Pios / Il était une fois un chien
 1982 :  / Le Géant et la Sorcière
 1982 :  / Têtu le petit âne
 1982 :  / Le Fils de la pierre et le glaive magique 
 1983 :  / Le Soldat tambour
 1983 :  / Les aventures d'une fourmi
 1983 :  / Tchebourachka va à l'école
 1983 : Konflikt
 1984 :  / La marmite de porridge
 1984 :  / La fille aux yeux bleus
 1984 :  / La légende du tsar Saltan (aussi appelé Le prince, le cygne et le tsar Saltan) ; remake du film de 1943
 1984 : () / L'Hiver à Prostokvachino
 1985 :  / La charrette magique
 1986 : 
 1986 :  / Les aventures de Lolo (2 autres films en 1987)
 1986 : 
 1987 : 
 1988 : Koshka, kotoraya gulyala sama po sebe (mélange d'animation traditionnelle et d'animation en volume)
 1988 : 
 1990 : 
 1990 :  / Le Loup gris et le Petit Chaperon rouge
 1992 :  ( de la série Shakespeare: The Animated Tales)
 1992 : 
 1996 :

Références

Voir aussi

Lien interne 
 Animation russe

Liens externes 
 
 Site officiel des Studios Soyuzmultfilm
 Soyuzmultfilm Film Fund
 les excursions au studio Soyuzmultfilm - pour les enfants et les adultes

Studio d'animation ayant son siège en Russie